Naselja u Sloveniji
 Jelševec (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Jelševec (Mokronog – Trebelno, Slovenija), naselje u općini Mokronog - Trebelno